Arefbea är ett släkte av insekter. Arefbea ingår i familjen Plataspidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Halvvingar
Arefbea